Krauthof ist ein Ortsname:

 Krauthof (Miesbach), Einöde der Stadt Miesbach auf der Gemarkung Wies im Landkreis Miesbach, Bayern
 Krauthof, früherer Name von Tannenbühl (Rosenberg), Einzelhof der Gemeinde Rosenberg im Ostalbkreis, Baden-Württemberg